Cinema
 Eye for Eye (pel·lícula), pel·lícula muda estatunidenca de 1918 dirigida per Albert Capellani
 An Eye for an Eye (pel·lícula de 1966), pel·lícula estatunidenca dirigida per Mickey Moore
 An Eye for an Eye (pel·lícula de 1973), pel·lícula estatunidenca interpretada per John Ashton
 An Eye for an Eye (títol en català: Ull per ull), pel·lícula estatunidenca dirigida per Steve Carver
 Eye for an Eye (pel·lícula de 1996), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Schlesinger
 Eye for an Eye (pel·lícula de 2008), pel·lícula sud-coreana interpretada per Han Suk-kyu
 An Eye for an Eye (pel·lícula de 2016), documental estatunidenc dirigit per Ilan Ziv
 An Eye for an Eye (pel·lícula de 2019) (títol internacional de The Poison Rose), pel·lícula estatunidenca dirigida per George Gallo i Francesco Cinquemani

Literatura
 An Eye for an Eye (novel·la), novel·la de 1870 escrita per Anthony Trollope